Palkó Sándor (1911–2001) nyomdász
Palkó Sándor (1959–2002) ornitológus